Pastèque peut désigner :
 Pastèque ou melon d'eau, une espèce de plantes herbacées de la famille des Cucurbitacées
 Pastèques, surnom attribué aux élus Europe Écologie Les Verts en France en référence à leurs idées empruntant supposément à la gauche radicale et autoritaire derrière la promesse de l'application d'un programme écologiste
 Pastèque, une suite de logiciels libres
 Les Aventures de Pastec, une bande dessinée de Jean Ache
 Tous les ans, le 28 août de chaque année, correspondant au jour de la Pastèque (11 fructidor) dans le calendrier Républicain.
 La Pastèque, maison d'édition québécoise
 Paztèques : peuple précolombien du San Theodoros dans Les Aventures de Tintin.